

Устьянська сільська рада — сільське поселення, Бурлинський район, Алтайський край
 Устьянська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край